Stadio Gradski (in serbo e bulgaro Градски стадион, Gradski Stadion, "stadio municipale") è il nome dato a numerosi stadi dei paesi dell'ex Jugoslavia e della Bulgaria.

Stadio municipale (Градски стадион, Gradski stadion), nome assunto dal 1947 al 2009 dalla Toše Proeski Arena di Skopje
Stadio municipale (Градски стадион, Gradski stadion) di Bijelo Polje, in Montenegro
Stadio municipale (Градски стадион у Ивањици, Gradski stadion u Ivanjici) di Ivajica, in Serbia
Stadio municipale (Градски стадион, Gradski stadion) di Ruse, in Bulgaria
Stadio municipale (Градски стадион, Gradski stadion) di Loveč, in Bulgaria
Stadio municipale (Градски стадион у Земуну, Gradski stadion u Zemunu) di Zemun, in Serbia